Маланичев — фамилия. Известные носители:
 Маланичев, Александр Фёдорович (1900−1960) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Маланичев, Андрей Владимирович (род. 1977) — советский пауэрлифтер.
 Маланичев, Роберт Иванович (1936—2006) — советский и российский художник-график, геральдист.